Нантикок има више значења:
 Нантикок (Мериленд)
 Нантикок (Пенсилванија)